Ре́линг:
 Релинг — ограждение на борту кораблей.
 Релинг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Релинг (иногда: рейлинг) — (от. англ. rail — рейка) держатель аксессуаров (чаще на кухне и в ванной). Представляет собой горизонтально расположенную круглую (или другого профиля) металлическую трубку, закреплённую на кронштейнах на некотором расстоянии от стены. Относится к мебельной и отделочной фурнитуре.

См. также 
 Рейлинги